Uka (wieś)
 Uka (piosenkarka)